Jeffrey King (acteur), Amerikaans acteur
 Jeffrey King (componist), Amerikaans componist
 Jeffrey King (personage), personage uit de Amerikaanse soap One Life to Live